Haskell kan syfta på:

 Haskell (programspråk) – ett rent funktionellt programspråk

Personer 
 Arnold Haskell (1903–1980), brittisk danskritiker
 Charles N. Haskell (1860–1933), amerikansk politiker
 Floyd K. Haskell (1916–1998), amerikansk politiker

Antarktis 

 Mount Haskell,

USA 

 Haskell, Arkansas, ort, Saline County, 
 Haskell, Oklahoma, ort, Muskogee County, 
 Haskell, Texas, countyhuvudort, Haskell County,

Se även
 Haskell County – flera 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar